Masotti ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Masotti (* 1995), französischer Squashspieler
 Egisto Masotti (* 1944), italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Fabio Masotti (* 1974), italienischer Radrennfahrer
Giulia Masotti, genannt La Dori (um 1650–1701), italienische Sängerin und Primadonna
 Ignazio Masotti (1817–1888), Kardinal
 Roberto Masotti (1947–2022), italienischer Fotograf